Кла́вдиево-Тара́сово () — посёлок городского типа, входит в Бородянский район Киевской области Украины.

История 
Основан в 1903 году под названием Клавдиево. 20 октября 1938 года Клавдиево-Тарасово получило статус посёлка городского типа.

В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 5069 человек.

Промышленность 
 ВАТ «Галимпекс — Клавдиевская фабрика ёлочных украшений»

Транспорт 
Через посёлок проходит железная дорога Киев — Коростень, в посёлке находится станция Клавдиево.

Местный совет 
07850, Киевская обл. Бородянский р-н, пгт. Клавдиево-Тарасово, ул. Карла Маркса, 8

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Бородянского района
Посёлки городского типа Киевской области
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко